Сезон 2001/2002 стал для «Милана» 68-м в Чемпионате Италии. Сезон клуб провел лучше, чем предыдущий, закончив чемпионат на 4-м месте. Неудачное начало первенства вынудило руководство уволить с поста главного тренера Фатиха Терима и назначить на его место Карло Анчелотти. Началась эпоха сильного «Милана». Клуб вылетел из Кубка Италии на стадии 1/2 финала от «Ювентуса». Клуб уверенно шел к финалу Кубка УЕФА, но споткнулся на стадии 1/2 финала, пропустив вперед «Боруссию» Дортмунд.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки: 0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль: 0

Общие убытки:  

Общая прибыль:  

Разница:

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2001